Тодор Златев може да се отнася за:

 Тодор Златев (1867 – 1937) – български офицер, генерал-майор;
 Тодор Златев (1885 – 1977) – български архитект.